Бартын:

 Бартын — административный центр области Бартын, Турция.
 Бартын — ил на северо-западе Турции.